

Persone 
 Angelo Beccaria (Torino, 1820 – ivi, 1897) – pittore
 Bruno Beccaria (1915-2000) – ingegnere, imprenditore, filantropo e ufficiale italiano
 Camilla Beccaria (XIV secolo) – seconda moglie di Guido Gonzaga, signore di Mantova
 Cesare Beccaria (1738-1794) – giurista e letterato italiano
 Cesare Beccaria (XIX secolo) – latinista italiano
 Emanuele Beccaria Incisa (XIX secolo) – marchese, uomo politico
 Giambatista Beccaria o Giovanni Battista Beccaria (1716-1781) – matematico e fisico
 Gian Luigi Beccaria (? – 1936) – storico della lingua italiana
 Gigi Beccaria (1920-2006) – cantante italiano
 Giulia Beccaria (1762-1841) – aristocratica italiana, figlia del giurista Cesare e madre di Alessandro Manzoni
 Pier Camillo Beccaria (1945-1994) – architetto urbanista e sindaco di Modena
 Tesauro Beccaria (Tesauro dei Beccheria) (XIII secolo) – ecclesiastico ed uomo politico italiano, venerato come santo
 Lidia Beccaria Rolfi (1925-1996) – scrittrice italiana
 Luigi Incisa Beccaria di Santo Stefano (1813-1900) – militare italiano

Altro 
 Beccaria – famiglia della nobiltà italiana
 Liceo classico Cesare Beccaria – liceo di Milano
 Casa di Alboino - edificio di Pavia
 Casa Beccaria - edificio di Pavia
 Palazzo Beccaria - edificio di Pavia
 Casa Beccaria May - edificio di Pavia
 Castello Beccaria - castello di Montebello della Battaglia
 Castello di Sant'Alessio con Vialone - Castello di Sant'Alessio con Vialone
 Casa Beccaria - edificio di Milano
 Montù Beccaria – comune italiano della Lombardia
 Palazzetto Beccaria – edificio di Pavia
 8935 Beccaria – asteroide della fascia principale